Las divisiones regionales de fútbol son las categorías de competición futbolística de más bajo nivel en España, en las que participan deportistas amateur, no profesionales. En Baleares su administración corre a cargo de las Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB). Inmediatamente por encima de estas categorías está la Tercera División española.

Preferente 
La Regional Preferente, llamada comúnmente como Preferente constituye el quinto nivel de competición de la liga española de fútbol. En las Islas Baleares existen tres grupos, uno por isla o grupo de islas.

Preferente Mallorca 
La Primera Regional Preferente de Mallorca, llamada comúnmente como Preferente constituye el quinto nivel de competición de la liga española de fútbol en la isla de Mallorca. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 25 de agosto de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 12 de mayo de 2019.

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Preferente Menorca 
La Regional Preferente de Menorca, llamada comúnmente como Preferente constituye el quinto nivel de competición de la liga española de fútbol en la isla de Menorca. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 1 de diciembre de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 4 de mayo de 2019.

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Preferente Ibiza y Formentera 
La Regional Preferente de Ibiza-Formentera, llamada comúnmente como Preferente constituye el quinto nivel de competición de la liga española de fútbol en las islas de Ibiza y Formentera. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 8 de diciembre de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 5 de mayo de 2019.

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Playoff de ascenso 
Primera eliminatoria:

Grupo 1-A

Grupo 1-B

Grupo 2-A

Grupo 2-B 

Segunda eliminatoria:
Grupo 1

Grupo 2

Partido de perdedores:

Campeón de Baleares de Regional Preferente 
El campeón de Baleares de Preferente consigue el pase a la fase previa de la Copa del Rey.

Semifinal:

Final:

Primera Regional Mallorca 
La Primera Regional de Mallorca constituye el sexto nivel de competición de la liga española de fútbol en las Islas Baleares. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 25 de agosto de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 2 de junio de 2019.

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Segunda Regional de Mallorca 
La Segunda Regional de Mallorca constituye el séptimo nivel de competición de la liga española de fútbol en las Islas Baleares. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 24 de agosto de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 2 de junio de 2019.

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Tercera Regional de Mallorca 
La Tercera Regional de Mallorca constituye el octavo nivel de competición de la liga española de fútbol en las Islas Baleares. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. La temporada 2018-2019 comenzó el 1 de septiembre de 2018 y terminó, por lo que respecta a las jornadas de liga, el 19 de mayo de 2019. Estuvo dividida en dos grupos:

Grupo A

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Grupo B

Clasificación 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif= Diferencia de goles; Pts = Puntos;

Referencias

Enlaces externos 

Sitio oficial de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares

Baleares
Baleares